El nombre Neuenhof puede referisrse a las siguientes poblaciones:

En Suiza 

 Neuenhof (Argovia), comuna en el cantón de Argovia.

En Alemania 

 Neuenhof (Eisenach), una zona de Eisenach en el distrito de Wartburgkreis, Turingia
 Neuenhof (Attendorn), una zona de Attendorn en el distrito de Olpe, Renania del Norte-Westfalia.
 Neuenhof (Windeck), una zona de Windeck en el distrito de distrito de Rhein-Sieg, Renania del Norte-Westfalia.
 Neuenhof (Ruppichteroth), una zona de Ruppichteroth en el distrito de Rhein-Sieg, Renania del Norte-Westfalia.
 Neuenhof (Balje), una zona de Balje en el distrito de Stade, Baja Sajonia.
 Neuenhof (Kircheib), una zona de Kircheib en el Altenkirchen, Renania-Palatinado.
 Neuenhof (Radevormwald), una zona de Radeormwald en el distrito de Oberbergischer, Renania del Norte-Westfalia.